Сегунда Лига 2012/2013 годов () — 23-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 августа 2012 года и закончился 20 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сегунда 2012/13 на rsssf.com

2012/2013
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2012 году
Спорт в Португалии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013